Vânători se poate referi la următoarele:

 Localități din România:
 Vânători, Arad
 Vânători, Botoșani
 Vânători, Cluj
 Vânători, Constanța
 Vânători, Galați, reședința comunei cu același nume
 Vânători, Iași, reședința comunei cu același nume
 Vânători (Popricani), Iași
 Vânători, Ilfov
 Vânători, Mehedinți, reședința comunei cu același nume
 Vânători, Mureș, reședința comunei cu același nume
 Vânători-Neamț, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Vânători, Teleorman
 Vânători, Vrancea, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
 Vînători - comună din raionul Nisporeni

Unități militare:
Vânători (specialitate militară)
Vânători de munte

Vezi și 
 
 Vânătoare
 Vânătoru
 Râul Vânătoru, curs de apă afluent al râului Bâsca Mare

Toponime românești